Bran, qu'il ne faut pas confondre avec Brane (voir Cosmologie branaire) peut être :

Toponyme 
 Bran, commune française de Charente-Maritime
 Bran, bourg de Roumanie
 Château de Bran, situé à proximité, relié (non historiquement) au roman Dracula.

Nom commun 

 Bran est un mot servant en breton à désigner des hauteurs, avec ses variantes bré, bren, brin, bron (ce dernier avec  le sens spécifique de hauteur arrondie).

 Partie la plus grossière du son de céréale. 
 Par extension, synonyme de fèces, excrément.

Personnages 
 Bran le Béni, héros de la mythologie celtique galloise
 Bran Mac Febail le corbeau, héros de la mythologie celtique irlandaise
 Bran, chienne de la meute de Finn Mac Cumaill

Notes et références 

Homonymie de toponyme